«Нубы» () — колумбийский семейный телесериал, премьера которого состоялась на канале Nickelodeon в Латинской Америке 17 сентября 2018 года, а в России — 1 апреля 2019 года. Премьера второго сезона на канале  Nickelodeon в Латинской Америке состоялась 2 марта 2020 года, а в России 16 ноября 2020 года.

Сюжет 
Сильвия — подросток, увлекающийся баскетболом и тренирующийся с отцом. Её лучшие друзья — Мэтт и Лаура. Мэтт влюблён в Сильвию, но так и не смог признаться. Сильвия никогда не заботилась о видеоиграх в отличие от своего брата, Эрика, которому они очень нравятся, но однажды она понимает, что она очень хороша в игре.

В чемпионате по киберспорту принимают участие «Рокеры»- успешная команда, состоящая из Рут, Лили, Конга, Давида и Тани. Но Рут удаляет Таню из команды, и её брат, Пабло убеждает Таню сформировать новую команду, и она соглашается. Новая команда состоит из Тани, Пабло, Нико и Эрика. Сильвия также входит в команду и предлагает назвать их "Нубы" и, несмотря на недовольство Тани - капитана команды, название прижилось. Символом команды стала пчёлка, а талисманом — Лаура

В первой игре Сильвия встречает Давида. Сначала она увидела его в пиксельной форме, но не придала этому особого значения. Когда игра вот-вот начинается, она понимает, что её мышь исчезает, и поэтому боится, что игра будет отменена. Давида, который является новичком в школе, дразнят через социальные сети, потому что все думают, что Сильвия позволила ему победить, но она извиняется перед ним, и в этот момент он влюбляется в неё.

Тренер Нубов — Гектор, отец Сильвии и Эрика, которому не нравится Роберто - тренер Рокеров и отец Роберты, самого молодого игрока в "Рокерах", который и заменил Таню

Позже Сильвия обнаруживает у себя силы Косники - аватара из игры, используя наушники Матео - отца Мэтта, который таинственным образом исчез тринадцать лет назад. Все эти силы доставляют Сильвии массу неудобств

Сильвия и Дэвид позже становятся парой, что явно обижает Рут, которая влюблена в Давида с давних пор и предпринимает любые попытки, чтобы разлучить их.

И теперь Сильвии надо придумать как избавиться от суперсил, отбиться от Рут, сохранив любовь Давида, и в конце концов выиграть чемпионат. Сможет ли она решить все свои проблемы и жить счастливо…

В ролях

Главные герои 
 Michelle Olvera — Сильвия Рохас (Русский дубляж 2 сезона — Татьяна Шитова)
 Andrés de la Mora — Давид Ортуз (Русский дубляж — Алексей Костричкин)
 María José Vargas — Рут Оливера (Русский дубляж — Лина Иванова)
 Lion Bagnis — Мэтт
 Ilenia Antonini — Таня Ботеро
 Kevin Bury — Пабло Ботеро
 Brandon Figueredo — Эрик Рохас
 Clara Tiezzi — Лаура Колес (Русский дубляж — Лина Иванова)
 Karol Saavedra — Роберта Барриос
 Megumi Hasebe — Лили
 Andy Munera — «Николас» Нико
 Felipe Arcila — КОНГ
 Camila Pabón — Нора
 Sergio Herrera — Руфино
 Julián Cerati — Рокко
 Karlis Romero — Афина
 Luis Giraldo — Мэлвин (Русский дубляж — Алексей Костричкин)
 Mafe Marín — Джэки (Русский дубляж — Лина Иванова)
 Juanita Molina — Косника
 Carlos Baez — Крал
 Michell Orozco — Оритзо
 Alejandro Hidalgo — Труэно
 Gina Parra — Фернанда «Звезда»
 Isabella Domínguez — Нина

Взрослые персонажи 
 Luis Fernando Salas — Гектор Рохас (Русский дубляж — Денис Некрасов)
 Óscar Rodo — Роберто Барриос
 Nara Gutierrez — Марина Гомес
 Karen Martínez — Сальма Гомес-Рохас
 Lugo Duarte — Маттео Монтеро
 Marisol Correa — Эмма Монтеро
 Julián Rojas — ГеймОвер (Голос)
 Ian Valencia — ГеймОвер (Аватар)
 Monica Uribe — Дорис Тормента
 Pablo Rodríguez — Артуро

Второстепенные и приглашённые 
 Daniela Vélez — Хелен Сантьяго
 La Pereztroica — Олимпия
 Juliana Velazquez — Соледад
 Manuel Prieto — Мануэль
 Nicolas Vargas — Зазак
 Estiven Urrutia — Аноирам
 Camila Mora — Дюна
 Daniel Moreno — Кевелек
 Laila Camacho — Зилуа
 Stiven Espitia — Adoam
 Jeison Pacheco — Ferbat
 Gonzalo Vivanco — Zigorisko
 Alejandra Duque — Iris

Список серий и сезонов

Сезон 1 (2018)

Сезон 2 (2020)

Показ 
Сериал впервые вышел на экраны в Латинской Америке 17 сентября 2018 года и закончился 7 декабря 2018 года. Первый сезон состоял из 60 серий.

В России сериал стартовал на канале «Nickelodeon» 1 апреля 2019 года и закончился в ноябре 2019 года.

Первый сезон, который дебютировал в Латинской Америке, достиг больше чем 10,4 миллиона зрителей платного ТВ. Сериал занял 1-е место в Мексике, среди женской аудитории детей: возрастной группы от 4 до 11 лет. В Колумбии сериал занял 2-е место среди женской аудитории от 7 до 14 лет.

Отмечается, что показ сериала вскоре шёл уже в 25 странах мира:
Киберспорт всё больше набирает силу в обществе. Постепенно он перестаёт быть эксклюзивной территорией для любителей видеоигр, чтобы начать интересовать больше людей. И доказательством этого расширения является то, что он делает прыжок на другие платформы, такие как телевидение.

Благодаря такому успеху, Viacom International Studios включила этот сериал в список самых успешных и быстрорастущих сериалов, которые в настоящее время распространяются этой студией. Также насчёт этого сериала высказались Татьяна Родригез, старший вице-президент по программированию и креативным стратегиям в Nickelodeon Latin America, и Хавьер Мендес, руководитель отдела контента Mediapro, в Национальной ассоциации руководителей телевидения (NATPE) в Майами, штат Флорида:
«Нубы» невероятно хорошо связаны с нашей аудиторией и создают замечательную фан-базу для шоу и персонажей. Расширение этого производства с Mediapro приносит большое удовлетворение, так как есть много других историй, которые можно рассказать о персонажах. Секретная вселенная игр и киберспортивных турниров в рамках программы. 

Мы очень рады объявить о втором сезоне этого сериала с Viacom. Мы уверены, что «Нубы» будут и впредь иметь успех с их удивительными историями в мире киберспорта.

После успешного показа первого сезона, 24 января Nickelodeon Latin America, Viacom International Studios и The Mediapro Studio объявили о начале съёмок второго сезона сериала. По предварительным данным, актёрский состав останется прежним, как и количество серий в новом сезоне. Международная дистрибуция будет производиться командой распространения контента VIMN Americas. Предположительно, выход первых серий нового сезона в Бразилии и странах Латинской Америки запланирован на февраль 2020 года.

Критика 
Режиссёр Уильям Барраган воспроизводит в сериале атмосферу больших игр, финалов, конкуренции среди команд, включая впечатляющие кадры профессиональной лиги видеоигр (LVP). 

История, созданная Энрике Пересом, изображает изо дня в день детей в школе, типичную любовную драму, которой не может не быть, и родительскую поддержку во всех сферах жизни, но в основном сосредоточена на культуре геймеров.

Сериал имеет свою собственную игру под названием «Лабиринт», в которой есть несколько ссылок на знаменитую RPG League of Legends.

Помимо видеоигр, эта сериал принесет с собой оттенок комедии, драмы и любви, а также довольно разнообразный актёрский состав.

Это новой проект, предназначенный для детей от семи лет и старше, его создателями характеризуется как один из самых оригинальных аудиовизуальных материалов и порождает новые тенденции детской фантастики на международном рынке.

Примечания

Источники 
 «Нубы»: Nickelodeon Россия покажет премьеру сериала о подростках-киберспортсменах  // «Триколор ТВ», 1 апреля 2019
 Anna Marie de la Fuente — Natpe: Mediapro, Nickelodeon Latin America to Co-Produce New Scripted Gaming Series ‘N00Bees’  // Variety, 17 января 2018
 Cecilia Castillo — 'N00bees': Lo nuevo de Nickelodeon  // La Repubblica, 24 мая 2018
 Daniela Suárez Zuluaga — «N00bees», para jugar en serie  // El Espectador, 28 мая 2018
 «N00bees», la serie que es todo un videojuego  // El Espectador, 28 мая 2018
 ‘N00bees’, la nueva serie de Nickelodeon con talento colombiano  // El Universal, 6 сентября 2018
 Nickelodeon LatAm y Mediapro lanza nueva serie de gaming // The Daily Television

Телесериалы Колумбии
Nickelodeon
Телесериалы 2018 года